Епархия Святого Марона — название епархий Маронитской католической церкви в маронитской диаспоре. Названы в честь святого Марона.

 Епархия Святого Марона в Бруклине — епархия в США;
 Епархия Святого Марона в Монреале — епархия в Канаде;
 Епархия Святого Марона в Сиднее — епархия в Австралии.